

Stipe 
En botanique, stipe désigne :
 une stipe, plante du genre Stipa (famille des Poaceae) ;
 un stipe, faux-tronc constitué en réalité d'une seule tige, et qui forme la base de certaines plantes comme les yuccas, fougères, palmiers, bananiers
 un stipe, la fausse-tige de certaines algues (par exemple : Laminaria).
 
En mycologie, le stipe est le « pied » du sporophore de certains champignons.

Stipes
Le stipes, ou stipes crucis, est le poteau vertical de la croix utilisée par les Romains pour le supplice du crucifiement, tandis que le patibulum était la barre horizontale où l'on attachait ou clouait les bras par les poignets.

Homonymie

es:Estipe
io:Stipo
pt:Espique